James Finlayson ist der Name folgender Personen:

*James Finlayson (Industrieller) (1771–1852), britischer Industrieller
James Finlayson (Politiker) (1823–1903), schottischer Politiker
James Finlayson (Schauspieler) (1887–1953), britischer Schauspieler